Daniël Marot (1660/1661-1752), Frans graveur, dessinateur en architect, in 1709 genaturaliseerd tot Hollander
 Daniël Marot (1695-1769), tekenaar, schilder en aquarellist